Andrzej Feber – polski polityk, członek czeskiego senatu
 Nancy Feber – belgijska tenisistka